Gisèle Pelvey (en religion sœur Marie-Thérésia ; Paris ,  - Paris , ) est une religieuse française de la congrégation de Sainte-Clotilde, éducatrice montessorienne.

Biographie
À Bordeaux de 1945 à 1951, Gisèle Pelvey se forme à la méthode Montessori par les écrits et conférences de madame Hélène Lubienska de Lenval et du père Pierre-Joseph Faure (jésuite) qui viendront plusieurs fois visiter ses réalisations. À l'école de Sainte-Clotilde de Bordeaux, elle crée une Maison des petits pour laquelle elle fait construire un mobilier spécialement adapté aux enfants.

À Poitiers, entre 1951 et 1959, elle fait construire une Maison des enfants à leur mesure, qui, considérée comme un modèle, sera beaucoup visitée. Après un recyclage à l'Atelier des Trois soleils (à Lyon), Gisèle Pelvey devient une des pionnières de l'éducation artistique dans les grands ensembles de la banlieue parisienne (à La Rotonde, Villeneuve-la-Garenne, en 1970-1976).
En 1977, Gisèle Pelvey fonde les Ateliers Arc en ciel 12 à Paris , pour l'éducation artistique des enfants. Ces ateliers sont toujours en activité.

Notes et références

Liens externes 
 Site des Ateliers Arc en ciel 12

Religieuse française
Éducation nouvelle
Personnalité liée à l'éducation
Pédagogue français
Pédagogue du XXe siècle
Naissance en juin 1911
Naissance dans le 14e arrondissement de Paris
Décès en mai 1998
Décès dans le 13e arrondissement de Paris
Décès à 86 ans